Gruselkabinett steht für:

 eine deutsche Hörspiel-Reihe für Jugendliche und Erwachsene, siehe Gruselkabinett (Hörspiel)
 ein Kabinett, in dem Gegenstände, die Gruseln hervorrufen sollen, wie in einem Kuriositätenkabinett ausgestellt sind
 Gruselattraktionen, die nicht befahren werden, sondern zu Fuß durchquert werden, siehe Geisterbahn 

Siehe auch:  Grusel